Partit Feixista de Totes les Rússies (del seu nom en rus Всероссийская Фашистская Партия, transliterat Vserossískaia Faixístskaia Partiia), partit polític històric de Rússia
 Partit Flamenc Federalista (del seu nom en neerlandès Vlaemsche Federalistische Partij), partit polític del Flandes francès
 Violència filio-parental, conjunt de conductes d'agressió cap als pares
 Visual FoxPro, llenguatge de programació orientat a objectes produït per Microsoft
 Vector Floating Point, instruccions per operar amb coma flotant dels microprocessadors del tipus Advanced RISC Machines